Kombinace písmen EB může být:

 Bugatti EB110
 Epidermolysis bullosa
exabajt – (anglicky exabyte) – trilion bajtů (jednotka informace), v některých aplikacích či systémech (např. Windows) 10246 bajtů
 Mezinárodní horská turistická trasa Eisenach-Budapešt
 Virus Epstein-Barrové